Q Field Elevation – Nella terminologia aeronautica, il QFE indica l'altezza riferita alla superficie rispetto al campo, esempio: se l'aereo si trova su di un campo che è a 100 metri rispetto al livello del mare, e l'altimetro viene regolato per portare la lancetta a ZERO, si dice che in quel caso è regolato sul QFE.
 Quick Fix Engineering – usato dagli sviluppatori di software, il termine è usato da Microsoft ed Intel per gli Hotfix
 Quoted For Emphasis – slang di internet